Schaub může být:

 Pšov ( Schaub)
 Schaub Lorenz (Schaub-Lorenz)
 Myotis schaubi
 Schaub (příjmení)